Карло Альберто Раккия (1833—1896) — итальянский политик
Карло Альберто Раккия — итальянский военный корабль, лидер эсминцев проекта «Карло Мирабелло»